Sökeland ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Sökeland (1931–2019), deutsche Ärztin, Fotografin und Kunstmäzenin
 Hermann Sökeland (1848–1917), deutscher Fabrikant und Volkskundler, Direktor des Museums für deutsche Volkstrachten und Hausgewerbe
 Jürgen Sökeland (* 1933), deutscher Urologe 
 Werner Sökeland (* 1951), deutscher Journalist